Janez Potočnik je ime več oseb:
 Janez Potočnik (*1958), slovenski ekonomist
 Janez Potočnik (slikar), (1749—1834), slovenski baročni slikar
 Janez Potočnik (likovnik) (1892—1983), slovenski slikar in učitelj likovne vzgoje
 Janez Potočnik (fizik), slovenski fizik